Новоалексеевская — топоним.

 Новоалексеевская — станица в Курганинском районе Краснодарского края.
 Новоалексеевская — бывшее название хутора (ранее — станица) Новогашунский в Зимовниковском районе Ростовской области.

См. также 
 Новоалексеевская улица
 Новая Алексеевка
 Новоалексеевка
 Новоалексеевский
 Новоалексеевское